Knocked Out (englisch für „bewusstlos geschlagen, erledigt“) steht für:
 Knocked Out – Eine schlagkräftige Freundschaft, amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1999
 Knocked Out, eine 1988 veröffentlichte Single von Paula Abdul

Siehe auch:
 Knockout